Horvátország
Zavrh falu Brod Moravice községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

 Montenegró
Zavrh falu Nikšić községben

 Szlovénia
Zavrh falu Bloke községben, Notranjsko-kraška régióban
Zavrh falu Lenart községben, Podravska régióban
Zavrh falu Litija községben, Közép-Szlovénia régióban
Zavrh falu Trebnje községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Zavrh nad Dobrno falu Dobrno községben, Savinjska régióban
Zavrh pod Šmarno goro falu Medvode községben, Közép-Szlovénia régióban
Zavrh pri Borovnici falu Vrhnika községben, Közép-Szlovénia régióban
Zavrh pri Črnivcu falu Kemnik községben, Közép-Szlovénia régióban
Zavrh pri Galiciji falu Žalec községben, Savinjska régióban
Zavrh pri Trojanah falu Lukovica községben, Közép-Szlovénia régióban